Sans Souci – jednostka osadnicza w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Greenville
 Sans Souci – przedmieście w aglomeracji Sydney
 Sans Souci – stacja metra w Lyonie
 Sans-Souci – dawna królewska rezydencja Henriego Christophe'a, leżąca w północnym Haiti

Zobacz też 
 Sanssouci